Lumi i Semanit är ett vattendrag i Albanien. Det ligger i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Tirana.

Trakten runt Lumi i Semanit består till största delen av jordbruksmark.  Runt Lumi i Semanit är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Vattendrag i Albanien